La Adoración Nocturna Española es una asociación de fieles reconocida por la Iglesia Católica, que tiene como principal finalidad la adoración, durante la noche, del Santísimo Sacramento. Creada en 1877 por Luis de Trelles y Noguerol, está presente en prácticamente todas las diócesis españolas.

Historia 
En 1848, Hermann Cohen, pianista judío converso al catolicismo, obtiene el permiso de la autoridad eclesiástica para la fundación de un grupo de adoración a Jesús sacramentado durante la noche, en París, junto a otros adoradores. Según él mismo explicaría, la fuerte emoción sentida durante una bendición con el Santísimo en el interior de un templo parisino, tiempo atrás, le habrían movido a frecuentar las iglesias, prodigarse en la oración, y recibir el bautismo, renegando de su anterior vida secularizada. Pronto comenzará la difusión de este nuevo grupo, llamado Adoración Nocturna, por diversos lugares de Francia. Y en 1877, pocos años después del fallecimiento del fundador, tiene lugar su llegada a suelo español, de la mano de Luis de Trelles y Noguerol, político conservador y católico que se destacó por la devoción al Cuerpo de Cristo y por el socorro prestado a heridos y prisioneros durante la tercera guerra carlista.

Las primeras reuniones de la Adoración, ya en España, tuvieron lugar en Madrid, en la iglesia de los Capuchinos, y contó con la participación, además del propio Luis Trelles, de otros hombres: Juan de Montalvo, Manuel Silva, Pedro Izquierdo, Miguel Bosch, Manuel Maneiro y Rafael González.

En 1893 se logra la creación de la Adoración Nocturna Española como asociación totalmente independiente de la Adoración francesa, y unas décadas más tarde surge la Adoración Nocturna Femenina en Valencia, pronto difundida a otros lugares del país. Para entonces, la multiplicación de grupos de la Adoración Nocturna había sido imparable, contándose con varios miles de miembros. Y, desde 1962, forman parte de la Federación Mundial de las Obras de la Adoración Nocturna de Jesús Sacramentado, de ámbito universal.

Fines y actividad 
La Adoración Nocturna tiene como principal razón de ser la adoración a Jesucristo bajo las especies Eucarísticas, esto es, el Pan y el Vino consagrados, que se convierten real y completamente, según la doctrina católica, en el Cuerpo y la Sangre del Señor. De acuerdo con tales creencias, los adoradores se reúnen al menos una vez al mes, en la noche, para orar ante el Santísimo Sacramento, celebrando la misa y estableciendo turnos de vela hasta la llegada del alba. De forma extraordinaria, se celebran vigilias y encuentros de oración y adoración junto a secciones de otras parroquias o localidades, destacándose las llamadas "Vigilias de Espigas", culminadas con procesión eucarística y bendición de los campos.
Junto a la adoración, los miembros se comprometen a dar testimonio de su fe mediante el compromiso social y la lucha por la justicia en todos los ámbitos, así como la propagación de la devoción a Jesús Sacramentado.

Bibliografía

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Iglesia católica en España
Organizaciones fundadas en 1877